Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2011 je enainštirideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 7. in 20. februarjem 2011 v Garmisch-Partenkirchnu, Nemčija. Tu je bilo prvenstvo potekalo že leta 1978. Tekmovanje je potekalo v petih disciplinah za moške in ženske ter ekipni tekmi.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Ekipno

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

2011 v športu
2011
Športne prireditve v Nemčiji
Garmisch-Partenkirchen